Centennial Park kan syfta på:
Centennial Park (Sydney), en park i Sydney
Centennial Park, New South Wales, en förort till Sydney